FC Alashkert är en fotbollsklubb från Jerevan, Armenien.

Titlar 
 Armeniska fotbollsligan: 4
 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21; 

 Armeniska cupen: 0 

 Armeniska supercupen: 2
2016, 2018;

Placering tidigare säsonger

Trupp 2019 
Uppdaterad: 7 maj 2019

Källor

Externa länkar 
 Officiell webbplats  
 uefa.com
 Alashkert på Soccerway

Fotbollsklubbar i Armenien